Sport
 MTK, MTK Budapest, labdarúgás
 MTK, sportegyesület
 MTK, atlétika
 MTK, birkózás
 MTK, cselgáncs
 MTK, evezés
 MTK, gyorskorcsolyázás
 MTK, jégkorong
 MTK, kajak-kenu
 MTK, kerékpár
 MTK, férfi és női kézilabda
 MTK, férfi és női kosárlabda
 MTK, MTK Hungária FC, női labdarúgás
 MTK, ökölvívás
 MTK, MTK Rögbiklub
 MTK, férfi és női röplabda
 MTK, sakkozás
 MTK, súlyemelés
 MTK, torna
 MTK, úszás
 MTK, vívás
 MTK, vízilabda
egyéb
 MTK a németországi Main-Taunus Kreis, járás (Hessen tartomány) jelölése a rendszámokon